Малягин, Владимир Юрьевич (род. 1952) — драматург, прозаик, сценарист.
 Малягина, Татьяна Константиновна (род. 1955) — российская театральная актриса, народная артистка России (1999).